EFA steht als Abkürzung für:

 École française d’Athènes, französisches archäologisches Institut in Athen
 Ecological Focus Area, zeitlich stabile ökologische Vorrangflächen in der Landwirtschaft
 Education for all, (Bildung für alle), ein Programm der UNESCO
 EFA-Museum für Deutsche Automobilgeschichte, präsentiert im oberbayerischen Amerang eine Chronologie deutscher Oldtimer aller Marken
 Egyptian Football Association, der nationale Fußballverband in Ägypten
 Einer für Alle (EfA), zentrales Prinzip der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen (E-Administration)
 Elektrofahrrad, Fahrrad mit zusätzlichem Elektromotor, siehe Pedelec
 Elektroniker für Automatisierungstechnik, in Deutschland anerkannter industrieller Elektroberuf
 Elektronische Fahrplanauskunft (Software), Verkehrs-Informationssystem
 Elektronische Fallakte, einrichtungsübergreifende Akte für die Krankheitsfall-bezogene, medizinische Behandlung eines Patienten
 Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen, technisches Regelwerk im Straßenbau
 Energie für Alle, ehemaliger deutscher Plattenvertrieb
 Entwicklung Förderung Anerkennung
 Erste-Folgenabschätzung-Pilotprojekt der EU
 Eswatini Football Association, der nationale Fußballverband in Eswatini
 European Festivals Association
 Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft, Gütegemeinschaft für Kamine und Öfen
 Europäische Film-Allianz GmbH, ehemalige Filmproduktionsfirma
 Europäische Filmakademie, Sitz in Berlin
 Europäische Freie Allianz, politische Partei in Europa
 Europäisches Forum Alpbach in Tirol, Österreich
 Europäisches Forum für Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll in Münster, Westfalen
 Europäisches Fürsorgeabkommen, regelt den Bezug von Fürsorgeleistungen von Staatsangehörigen, die sich legal in einem anderen Unterzeichnerstaat aufhalten
 European Fighter Aircraft, frühere Bezeichnung des Eurofighters
 Evangelium für alle, evangelische Freikirche, die Christsein nach neutestamentlichem Vorbild leben will
 European Fistball Association, europäischer Faustball-Kontinentalverband
 European Fintech Association, europäischer Lobbyverband der Fintech-Branche, gegründet im Juni 2020.

Siehe auch:
 Effa
 EVA

Abkürzung